Harry Arter, né le  à Sidcup, est un footballeur international irlandais qui évolue au poste de milieu de terrain à Nottingham Forest.

Biographie

En club

En sélection 
Harry Arter honore sa première sélection avec l'équipe nationale d'Irlande le 7 juin 2015, lors d'un match amical face à l'Angleterre. Il entre en jeu à la place de Glenn Whelan et les deux équipes se neutralisent (0-0).

Statistiques

Palmarès 
  AFC Bournemouth
 Champion d'Angleterre de D2 en 2015.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Footballeur international irlandais
Joueur du Charlton Athletic FC
Joueur du Welling United FC
Joueur du Woking FC
Joueur du Carlisle United FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Joueur du Cardiff City FC
Joueur du Fulham FC
Joueur du Nottingham Forest FC
Naissance en décembre 1989
Naissance à Sidcup